Ива́н Само́йлович Груше́цкий (;  — ) — советский военный и политический деятель. Генерал-майор (1943).

Член компартии с 1928 года, член ЦК Компартии Украины (1952—81), член ЦК КПСС (1961—81), член Политбюро ЦК КПУ (1972—76, кандидат в 1962—72). Герой Социалистического Труда (21.08.1974). Депутат Верховного Совета СССР 1-9-го созывов.

Биография 

Родился в селе Камышеваха. Выходец из семьи крестьян-бедняков. Дядя, К. К. Грушецкий, был председателем волревкома в Камышевахе (погиб от рук бандитов в 1920 году).

Учился в Эрастовском Верхнеднепровском среднем училище земледелия.

В 1922—1929 годах на ответственной работе в Запорожском округе (уполномоченный Всеукраинского Союза работников земли и леса, председатель сельсовета, Комитета незаможных селян). С 1930 на советской работе (заведующий Васильевским районным финансовым отделом, заместитель председателя, с 1935 председатель Исполнительного комитета Васильевского районного Совета Днепропетровской области, председатель Велико-Белозерского райсовета.

С 1937 года на партийной работе в Днепропетровской области: секретарь Исполнительного комитета Днепропетровского областного Совета, с 1938 третий секретарь Днепропетровского областного комитета КП(б) Украины. В 1939 году направлен на Западную Украину. С 27 ноября 1939 по 26 августа 1940 второй секретарь Станиславского областного комитета КП(б) Украины. Был избран депутатом Народного Собрания Западной Украины, членом Секретариата НСЗУ. С августа 1940 по август 1941 — 1 секретарь Черновицкого областного комитета Компартии Украины.

В 1941—1944 годах — участник Великой Отечественной войны, член Военного Совета поочерёдно 40-й армии, Степного фронта, II Украинского фронта.

С 1944 по декабрь 1948 и в 1950—1951 — первый секретарь Львовского обкома партии. С 1951 по 1961 — первый секретарь Волынского областного комитета партии. Окончил заочно Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1959). В 1961—1962 гг. 1 секретарь Львовского областного комитета КП Украины.

В 1962—1966 гг. секретарь ЦК КП Украины, заместитель председателя Совмина Украинской ССР. С 1966 по 1972 — председатель Партийной комиссии при ЦК КП Украины. «1 апреля 1969 года. Стоит холодная, мерзкая погода, лежит снег. На две недели запаздываем с весенним севом. Дал задание И. Грушецкому — пусть сделает хоть одно полезное дело и выяснит, почему по Российской Федерации ответственным работникам одинаковой категории с Украиной и другими республиками персональные пенсии союзного значения назначаются выше» (Из дневниковых записей П. Шелеста).
С 1972 по 1976 годы — председатель Президиума Верховного Совета Украинской ССР.

Как заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР, возглавлял третью послевоенную советскую парламентскую делегацию в Турции (с 14 по 21 апреля 1976 года).

В 1952—1981 годах — член ЦК КП Украины. В 1961—1981 годах — член ЦК КПСС. В 1962—1972 годах — кандидат в члены Политбюро ЦК КП Украины. В 1972—1976 годах — член Политбюро ЦК КП Украины. Делегат XXII (1961), XXIII (1966), XXIV (1971), XXV (1976) съездов. Депутат Верховного Совета УССР 1-9-го созывов.

С лета 1976 года — на пенсии, умер в 1982 году.

Награды 
Награждён шестью орденами Ленина (23.01.1948; 4.10.1954; 26.02.1958; 28.08.1964; 8.12.1973; 21.08.1974), орденом Октябрьской Революции (25.08.1971), двумя орденами Красного Знамени (27.03.1942; 4.02.1943), двумя орденами Отечественной войны 1-й степени (22.02.1944; 1.02.1945), орденом Трудового Красного Знамени (24.06.1976), медалями.

Примечания

Ссылки 

 Биография
 Об И. С. Грушецком в мемуарах Серых С. П.

Похороненные на Байковом кладбище
Политработники Великой Отечественной войны
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Члены ЦК КПСС
Председатели Президиума Верховного Совета Украинской ССР
Первые секретари Львовского обкома КП Украины
Первые секретари Черновицкого обкома КП Украины
Первые секретари Волынского обкома КП Украины
Депутаты Народного Собрания Западной Украины
Депутаты Совета Национальностей 1-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 2-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 3-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 4-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 5-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 6-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 7-го созыва
Депутаты Совета Союза 8-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Украинской ССР
Депутаты Совета Национальностей 9-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Украинской ССР
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Члены ЦК КП Украины
Члены Политбюро ЦК КП Украины
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Заместители председателя Президиума Верховного Совета СССР
Заместители председателя Совета министров УССР
Вторые секретари Ивано-Франковского обкома КП Украины
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС